

patronyme 

 Joseph Marie Terray (1715-1778), homme d'État français ;
 Antoine Terray (1751-1794), haut fonctionnaire français ;
 Hippolyte Terray de Rozières (1774-1849), son fils, préfet français ;
 Jean Terray (1906-1980), homme politique français ;
 Lionel Terray (1921-1965), alpiniste français ;
 Emmanuel Terray (1935-), anthropologue français.